Трёгер — фамилия.
 Трёгер, Кристиан (род. 1969) — германский пловец.
 Трёгер, Пауль (1913—1992) — немецкий шахматист. 
 Трёгер, Рудольф (1905—1940) — немецкий юрист, оберштурмбаннфюрер СС, начальник гестапо в Данциге.